Dyane steht für: 
 Citroën Dyane, Automodell der Marke Citroën
 Dyan, eine Gursprache in Burkina Faso